Tlaquilpa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlaquilpa (kommun), Veracruz, 
 Tlaquilpa, Guerrero, ort, Cuetzala del Progreso, 

Robotskapade Mexikoförgreningar